Свентицкий — фамилия.

Известные носители:
 Свентицкий, Андрей Карлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 10034; 26 ноября 1857.
 Свентицкий, Антон Антонович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8303; 26 ноября 1849.
 Свентицкий, Иван Иосифович — доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор.
 Свентицкий, Николай Николаевич (род. 1956) — грузинский театральный и общественный деятель.